Imicles är ett släkte av svampar. Imicles ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Imicles